3 cieki w Polsce:
 Cisowy Potok – potok, dopływ Grodkówki
 Cisowy Potok – potok, dopływ Kamienicy
 Cisowy Potok – potok, dopływ Kocierzanki